Balls of Steel:

 Balls of Steel — видеоигра в жанре пинбол, разработанная Wildfire Studios и изданная Pinball Wizards (подразделение Apogee Software, известных также как 3D Realms) 12 декабря, 1997 года;
 Balls of Steel — британское юмористическое телешоу, в котором комики пытаются рассмешить зрителей своими видеороликами.